Op de US Open 2005 speelden de mannen  in het dubbelspel van 29 augustus tot en met 11 september. De als tweede geplaatste Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan wonnen het toernooi door in de finale de als eerste geplaatste Zweed Jonas Björkman en Wit-Rus Maks Mirni met 6-1, 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2005